Змагання зі стрибків з нормального трампліна серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018, пройшли 8 та 10 лютого, участь взяли 57 спортсменів з 19 країн. Поляк Каміль Стох не зумів захистити титул олімпійського чемпіона, ставши 4-им.

Медалісти

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація 
50 стрибунів з трампліна кваліфікувалися у фінальну частину змагань.

Фінал

Примітки

Джерела 
 Результати  на офіційному сйті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір на офіційному сайті міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS)